Zarovnání oddílu () je v informatice způsob zarovnání diskových oddílů na úložných zařízeních (pevný disk, SSD, USB flash disk) tak, aby byly souhlasně zarovnány s vnitřními hranicemi použitého média. Důvodem je zajištění vyšší rychlosti čtení/zápisu dat.

Zarovnání může být provedeno:

 na 4 KiB bloky u 4Kn zařízení – viz Advanced Format
 zarovnání oddílu na hranici 1 MB – viz Logical Disk Manager (použito u Windows 7 a novějších)
 zarovnání na hranici stripu u RAID pole

Magnetické disky
Flash paměti